Шелабо́лихинский райо́н — административно-территориальное образование (сельский район) и муниципальное образование (муниципальный район) в  Алтайском крае России.

Административный центр — село Шелаболиха, расположенное в 86 км от Барнаула.

География 
Район расположен на севере края.

Граничит с Каменским, Тюменцевским, Ребрихинским, Павловским, Тальменским районами края и Сузунским районом Новосибирской области.

Климат континентальный, Средняя температура января −18,3 °C, июля +19,1 °C. Годовое количество атмосферных осадков — 350 мм.
На территории района протекают реки: Обь, Крутишка, Кучук, Шелаболиха; имеются озёра: Митино, Титово, Кишкино. Почвы-чернозёмы выщелоченные обыкновенные, лугово-чернозёмные. Растут берёза, тополь, клён, сосна, осина. Обитают лось, косуля, волк, лиса, заяц.

Площадь — 2550 км².

История 
Район впервые образован в 1924 году, но несколько раз упразднялся. Восстановлен 15 января 1944 года из 6 сельсоветов Павловского района и 8 сельсоветов Тюменцевского района. Вновь упразднён в 1963 году, вторично восстановлен в 1985 году за счёт части территории Павловского и Тюменцевского районов края.

Население

Национальный состав 
По данным переписи населения 2002 года:

Административно-муниципальное устройство 
Шелаболихинский район с точки зрения административно-территориального устройства края включает 9 административно-территориальных образований — 9 сельсоветов.

Шелаболихинский муниципальный район в рамках муниципального устройства включает 9 муниципальных образований со статусом сельских поселений:

Законом Алтайского края от 4 июля 2017 года № 49-ЗС Кипринский и Омутский сельсоветы были преобразованы, путём их объединения, в Кипринский сельсовет с административным центром в селе Киприно.

Населённые пункты 
В Шелаболихинском районе 21 населённый пункт:

Экономика 
Основное направление экономики — сельское хозяйство. Экономику района представляют 10 крупных сельскохозяйственных предприятий: ОАО «Новообинцевское», ОАО «Алтай», ОАО «Омутское», ОАО «Кипринское», ОАО «с-з Шелаболихинский», ОАО «Крутишинское», СХПК «Колхоз им. Кирова», ООО «Предгорье», ОАО «Шелаболихинская СХТ» и ОАО «Шелаболихинский Агроснаб», 3 крупных промышленных предприятия ОАО «Кипринский МСЗ», ОАО «Шелаболихинское ХПП» и ПОБ «Пищевик», два предприятия торговли ООО «Гущина» и ПО «Шелаболихинское РайПО», а также несколько малых предприятий, работающих в сфере переработки сельскохозяйственной продукции, и 272 индивидуальных предпринимателя.

Транспорт 
По территории района проходит автомобильная трасса  «Барнаул — Камень-на-Оби — Новосибирск».

Примечания

Ссылки 
 Шелаболихинский район на сайте краевой администрации
 Официальный сайт Администрации Шелаболихинского района

Районы Алтайского края